Пиркули́ () — посёлок созданный на базе Шемахинской Астрофизической Обсерватории (ШАО).

География 
Находится в живописной местности в 22 км от районного центра, города Шемахы, на высоте 1400 м. Создан в основном для проживания сотрудников обсерватории.

Сегодня прилегающие территории являются одной из красивейших туристических зон Азербайджана.

В близлежащих лесах растут различные фруктовые деревья:  яблони,  груши, кизил, терен, грецкий орех, фундук, айва и т.д.

Галерея

Примечания